Raková est un toponyme qui peut désigner :

Raková, une commune du district de Čadca, dans la région de Žilina.

Raková, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Raková u Konice, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie